Сезон 1986—1987 у Національній лізі А — 90-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Ксамакс.

Підсумкова таблиця

Турнір за виживання 

|}

Фінал

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1987
Швейцарія
Швейцарія
1986 у швейцарському спорті
1987 у швейцарському спорті